El Día est le nom porté par plusieurs périodiques :
 El Día, périodique de Santa Cruz de Tenerife (Tenerife, Canaries)
 El Nuevo Día, journal quotidien portoricain basé à Guaynabo.
 El Día, journal quotidien bolivien édité dans la ville de Santa Cruz de la Sierra